Mônica — personagem de quadrinhos, criada por Mauricio de Sousa
Monica (cantora) — cantora de hip-hop dos Estados Unidos
Ciclone Monica
Santa Mônica

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos